Lucerna kan syfta på:

Honduras 

 Lucerna (kommun), Departamento de Ocotepeque, 
 Lucerna (ort), Departamento de Ocotepeque,

Schweiz 

 Luzern, stad,

Sverige 

 Lucerna, ö, Västervik, Kalmar län,